Колли-а-Вольтурно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 1405 человек (2008 г.), плотность населения составляет 59 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 86073. Телефонный код — 0865.

Покровителями коммуны почитаются святой Леонард Ноблакский, празднование 6 ноября, святые Антоний Апамейский и Эмигдий, а также 
sant'Antonio di Padova.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.colliavolturno.is.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/